Конвой Трук – Рабаул (28.09.43 – 04.10.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у вересні – жовтні 1943-го. 

Місцем призначення конвою був Рабаул – головна база у архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Вихідним пунктом при цьому став атол Трук у східній частині Каролінських островів, де ще до війни була створена потужна база ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. 

До складу конвою увійшли судна Кунікава-Мару та Гошу-Мару (Goshu Maru), а ескорт забезпечував мисливець за підводними човнами CH-28.

28 вересня 1943-го судна вийшли з Труку та попрямували на південь. У цей період на комунікаціях архіпелагу Бісмарка на додаток до підводних човнів вже почала діяти авіація союзників, проте проходження конвою відбулось без інцидентів і 4 жовтня він прибув до Рабаулу.

Примітки 

Т 9
Трук 9